Березнегувате — селище міського типу, Миколаївська область, Березнегуватський район (до 2020 року — районний центр)
 Березнегувате — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Березнегувате — селище, Миколаївська область, Баштанський район
 Березнегувате —  залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Березне
 Березна